Гмина Пулавы ()  —  сельская гмина (волость) в Польше, входит как административная единица в Пулавский повят,  Люблинское воеводство. Население — 11 157 человек (на 2004 год).

Сельские округа 
 Анелин
 Борова
 Броновице
 Доброславув
 Голомб
 Гура-Пулавска
 Гура-Пулавска-Колёня
 Янув
 Соснув
 Ярошин
 Каетанув
 Кликава
 Коханув
 Коваля
 Леокадюв
 Ленка
 Матыги
 Небжегув
 Нецеч
 Опатковице
 Пахноволя
 Пискорув
 Полесе
 Скоки
 Смогожув
 Томашув
 Вулька-Голембска
 Зажече

Соседние гмины 
 Демблин
 Гмина Гневошув
 Гмина Полична
 Пулавы
 Гмина Пшиленк
 Гмина Рыки
 Гмина Жыжин

Ссылки 
 Официальная страница

Гмины Люблинского воеводства